Los braquitoracos (Brachythoraci) son un suborden de placodermos artrodiros, un grupo de peces con armadura, del período Devónico. Ambos nombres contienen el grupo de los cocosteínos pero también se clasifica la familia basal de los heterosteidos.

Filogenia 
Cladograma de las relaciones filogenéticas basado en Carr y Hlavin (2010).

Referencias 

  (2005): Mikko's Phylogeny Archive: †Arthrodira. Version of 2005-NOV-15. Retrieved 2007-SEP-13.

Arthrodira